Moosbeere steht für 

 Moosbeeren, Artengruppe in der Pflanzengattung der Heidelbeeren (Vaccinium)
 insbesondere die Gewöhnliche Moosbeere (Vaccinium oxycoccos) 
 Preiselbeere (Vaccinium vitis-idaea, regionale Bezeichnung)
 Rauschbeere (Vaccinium uliginosum, regionale Bezeichnung)